

Nom commun 
Un roulier est un terme relatif au transport :
 d'autrefois, pour désigner l'homme (le voiturier, le transporteur), ou son chariot, sa charrette tiré par un ou plusieurs chevaux : roulier.
Victor Hugo, par exemple, utilise plusieurs fois ce mot dans ses récits de voyages.
 de nos jours, pour parler d'un navire : roulier

Nom de famille 

 Daphné Roulier, journaliste et animatrice de télévision française.

Anthroponymie 
 Marie-Thérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille,  : Perrin, Paris, 1991, 983 p. ,  : Perrin, Paris, 1997, 1032 p.  : voir sub verbo Roulier : ce patronyme signifie « voiturier » et les variantes Roulié et Roullier sont signalées.

Voir aussi 
 Roullier
 Liste des anciens métiers

Toponyme 

 Le Roulier, commune française située dans le département des Vosges et la région Lorraine.

Liens externes 
 

Patronyme français